Delves ist der Familienname folgender Personen:

 Jock Delves Broughton (1883–1942), britischer Baronet
 John Delves († 1471), englischer Ritter